Coelho, che in italiano significa "coniglio", è prevalentemente un cognome portoghese-brasiliano, da non confondere con l'omofono spagnolo Coello.

Geografia
Brasile
 Engenheiro Coelho – comune nello Stato di San Paolo
 Isaías Coelho – comune nello Stato di Piauí
 Tomás Coelho – quartiere di Rio de Janeiro, nello Stato di Rio de Janeiro

Persone
 Adaílson Pereira Coelho (1986) – calciatore brasiliano
 Alberto Coelho (1993) – calciatore portoghese
 Alonso Sanchez Coelho o Coello (1531 circa-1588) – pittore spagnolo
 André Coelho, propr. André Henriques Nunes Coelho (1993) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Arnaldo César Coelho (1943) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Bruno Coelho (1987) – giocatore di calcio a 5 portoghese
 Carlos Gouvêa Coelho (1907-1964) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Diego Coelho (1995) – calciatore uruguaiano
 Diogo Alexis Rodrigues Coelho, noto semplicemente come Diogo Coelho (1993) – calciatore portoghese
 Duarte Coelho (1485-1554) – militare e governatore coloniale portoghese
 Dyego Rocha Coelho (1983) – calciatore brasiliano
 Estevan Coelho – trovatore portoghese del XIV secolo
 Euler Coelho Marques (1977) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Fabián Coelho (1977-) – ex calciatore uruguaiano
 Gonçalo Coelho (fl. 1501-1504/1512) – esploratore portoghese
 Graziane de Jesus Coelho (1983) – ex cestista brasiliana
 Humberto Coelho (1950) – ex calciatore ed allenatore di calcio portoghese
 João Paulo Borges Coelho (1955) – storico mozambicano
 Johan Soarez Coelho (...) – trovatore portoghese del XIII secolo
 Jorge Coelho (1978-) – cestista portoghese
 Joice dos Santos Coelho (1993) – cestista brasiliana
 Lenny Fernandes Coelho, meglio noto semplicemente come Lenny (1988) – calciatore brasiliano
 Léo Coelho propr.  Leonardo Henriques Coelho (1993) – calciatore brasiliano
 Leonardo Coelho Santos (1995) – nuotatore brasiliano
 Lucas Coelho (1994) – calciatore brasiliano
 Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Lucas Paquetá (1997) – calciatore brasiliano
 Maria da Belém Roseira Martins Coelho de Pina (1949) – politica portoghese
 Nuno Coelho (1986) – calciatore portoghese
 Nuno Miguel Prata Coelho (1987) – calciatore portoghese
 Octávio Joaquim Coelho Machado (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Paulo Coelho – (1947) scrittore e poeta brasiliano
 Pedro Passos Coelho – (1964) politico portoghese
 Rafael Coelho (1988) – calciatore brasiliano
 Richard Candido Coelho (1994) – calciatore brasiliano
 Yuri Jonathan Vitor Coelho (1998) – calciatore brasiliano

Altro
 12355 Coelho – asteroide

Pagine correlate
Coelho Neto